Le tournoi de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Manchester du 16 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Carol Hanks.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1965
Boston
Tennis aux États-Unis en 1965
Sport en août 1965